Missouri je lahko:
 Misuri (izvorno Missouri), zvezna država ZDA.
 Misuri (izvorno Missouri), reka.
 USS Missouri, ime več plovil Vojne mornarice ZDA.